Надежда Дмитриевна Борская (девичья фамилия Климова, 1885—1963) — советская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1954).

Биография 
Родилась 2 февраля 1885 года.

В 1903 году окончила драматическое отделение Московского филармонического училища, была ученицей В. И. Немировича-Данченко и А. А. Санина.

С 1903 года Борская работала в Ярославском театре, также играла в провинциальных театрах Херсона, Риги, Харькова, Тифлиса, Одессы. В 1912—1932 годах была артисткой театра Корша в Москве, в 1933—1936 годах — МХАТа 2-го, в 1936—1954 годах играла в Малом театре. После этого находилась на заслуженном отдыхе.

Умерла 28 января 1963 года в Москве. Похоронена на Новодевичьем кладбище (2 участок,  Вместе с Борской похоронен Шахалов, Александр Эмильевич (1880—1935), актёр МХАТа 2-го.

В РГАКФД имеются фотоматериалы, относящиеся к Н. Д. Борской.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (26.10.1949)
 народная артистка РСФСР (1954)

Творчество

Роли в театре 
Театр Корша (1912 — 1933)
 — «Дикарка» А. Н. Островского и Н. Я. Соловьёва — Варенька
 — «Лев Гу-рыч Синичкин» Д. Т. Ленского — Лиза
 — «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Лиза 
 — «Ревизор» Н. В. Гоголя — Марья Антоновна
 — «Доходное место» А. Н. Островского — Полина 

МХАТ 2-й (1933 — 1936)
  — «Хорошая жизнь» С. И. Амаглобели — Александра Нестеровна
  — «Мольба о жизни» Ж. Деваля — тётя Ирена, рантьерка

Малый театр (1936 — 1954)
  — «Лес» А. Н. Островского — Гурмыжская
  — «Горе от ума» А. С. Грибоедова (режиссёр: П. М. Садовский) — княгиня Тугоуховская и  Хлестова 
  — «Пигмалион» Б. Шоу — миссис Хиггинс
  — «Женитьба Белугина» А. Н. Островского и Н. Я. Соловьева — Нина Александровна Кармина
  — «Голос Америки» Б. А. Лавренёва — миссис Кидд 
  — «Живой труп» Л. Н. Толстого — Анна Павловна
  — «На всякого мудреца довольно простоты» А. Н. Островского — Турусина
  — «Дорога свободы» Г. Фаста — миссис Холмс

Фильмография 
1915  — «Андрей Тобольцев» − Фима, жена Капитона
1926 — «Господа Скотинины» − Екатерина II
1941  — «Белая ворона»
1941  — «Боевой киносборник № 7» − Урсула
1944 — «Поединок» − Марья Сергеевна Зубова
1952 — «На всякого мудреца довольно простоты» (фильм-спектакль) − Софья Игнатьевна Турусина

См. также 
 Труппа Малого театра (Москва) в 1917—2000 годах

Примечания

Ссылки 
 Фильмография — Надежда Борская

Похороненные на Новодевичьем кладбище